Finnish Snooker Challenge — пригласительный снукерный турнир, проходивший в 2010 году в Финляндии (город Турку).

В турнире участвовали несколько известных профессиональных снукеристов, а также множество местных игроков, в частности, Робин Халл. На первой стадии все игроки (общее количество участников — 32) были разделены на 8 групп, по 4 в каждой. В плей-офф выходили по двое лучших из каждой группы. Победителем стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Робина Халла со счётом 6:1.

Высший брейк 

 Мэттью Стивенс — 133 очка

Результаты плей-офф

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на top-snooker

Снукерные турниры в Финляндии